Энос:

Топонимы
 Энос (Энез) — город в Турции.
 Энос — горная вершина в Греции.

Имя
 Энос — ветхозаветный персонаж, третий патриарх начиная от Адама.
 Энос (1956—1962) — шимпанзе-космонавт.

Прочее
 «Энос» — парусный 60-пушечный фрегат русского флота.
 (27349) Энос () — астероид.

См. также 
 Айн